L'artère hépatique correspond à plusieurs artères du foie :
l'artère hépatique commune, branche du tronc cœliaque,
l'artère hépatique propre, branche de l'artère hépatique commune,
l'artère hépatique gauche et l'artère hépatique droite, branches de l'artère hépatique propre.